Ženská čtyřhra Pacific Life Open 2002 probíhala v první polovině března 2002. Do deblové soutěže tenisového turnaje v Indian Wells Tennis Garden nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byl pár Nicole Arendtová a Ai Sugijamová, jehož členky nestartovaly společně. Arendtová nastoupila s Liezel Huberovou. Ve čtvrtfinále podlehly Dementěvové s Husárovou. Spoluhráčkou Sugijamové se stala Jelena Tatarkovová, s níž skončila také ve čtvrtfinále na raketách Ruanové Pascualové a Suárezové.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, americko-australský pár Lisa Raymondová a Rennae Stubbsová, který ve finále zdolal rusko-slovenskou dvojici Jelena Dementěvová a Janette Husárová po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–0. Šampionky získaly dvacátou pátou společnou trofej. Raymondová vybojovala třicátý první deblový titul na okruhu WTA Tour a v Indian Wells navázala na trofeje z let 1994 a 1995 s Davenportovou. Pro Stubbsovou to bylo třicáté páté takové turnajové vítězství a druhé v Indian Wells po triumfu v roce 1993 se Sukovou.

Nasazení párů 
  Lisa Raymondová /  Rennae Stubbsová (vítězky)
  Cara Blacková /  Jelena Lichovcevová (2. kolo)
  Virginia Ruanová Pascualová /  Paola Suárezová (semifinále)
  Martina Hingisová /  Anna Kurnikovová (odstoupily)
  Daniela Hantuchová /  Arantxa Sánchezová Vicariová (semifinále)
  Nicole Arendtová /  Liezel Huberová (čtvrtfinále)
  Ai Sugijamová /  Elena Tatarkovová (2. kolo)
  Tina Križanová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Kimberly Po-Messerliová /  Nicole Prattová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Pacific Life Open 2002